OCR steht als Abkürzung für:

 Obstacle Course Racing, siehe Extrem-Hindernislauf
 Okulozephaler Reflex, veraltet für Vestibulookulärer Reflex
 Optical Character Recognition, siehe Texterkennung
 Ordo cisterciensium reformatorum, Orden der Zisterzienser der strengeren Observanz („Trappisten“)
 Ordo militaris Crucigerorum cum rubea stella (OCr), siehe Kreuzherren mit dem Roten Stern
 Over Consolidation Ratio, siehe Konsolidation (Bodenmechanik) #Unter-, Normal- und Überkonsolidierte Böden
 Oxford Cambridge and RSA Examinations, britische akademische Prüfungskommission, siehe University of Cambridge Local Examinations Syndicate
 Van Veen OCR 1000, Motorrad mit Wankelmotor

Siehe auch:
 OCR-A und OCR-B, zwei Schriftarten im Umfeld von Texterkennung

Abkürzung